Bryopastor är ett släkte av mossdjur. Bryopastor ingår i familjen Bryopastoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Bryopastor